Budeč kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Budeč (okres Žďár nad Sázavou)
 Budeč (okres Jindřichův Hradec)